Села:
 Маломихайлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район (до 2020 року Криничанський район)
 Маломихайлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район (до 2020 року Покровський район)